Mabe est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Bob Mabe (1929-2005), joueur de baseball américain
Félix Mbuza Mabe (1944-2009), général de la République démocratique du Congo
Manabu Mabe (1924-1997), peintre nippon-brésilien
, comédien et vidéaste web américain

Toponyme

Mabë, hameau de la préfecture de Lezhë

, comité de développement villageois de la zone de Sagarmatha

, village de Cornouailles

Entreprise 
Mabe, entreprise mexicaine d'électroménagers

Voir aussi 
Mabe village fictif du jeux vidéo The Legend of Zelda: Link's Awakening

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme